Hölting steht für
 ein Holzgericht

Hölting ist der Familienname folgender Personen:
Bernward Hölting (1930–2015), deutscher Geologe